Dusiołek – wiersz Bolesława Leśmiana
 Dusiołek – wodospad w Beskidzie Małym
 Dusiołek - Rajd pieszy w Beskidzie Wyspowym